Batalha de Cabul pode se referir a:
Batalha de Cabul (709), durante a Conquista islâmica do Afeganistão
Cerco de Cabul (1504), durante a campanha de guerra Babur
Expedição Cabul (1842), durante a Primeira Guerra Anglo-Afegã
Cerco do Acantonamento de Sherpur (1879), durante a Segunda Guerra Anglo-Afegã 
Operação Shtorm-333 (1979), durante a Guerra do Afeganistão (1979-1989)
Batalha de Cabul (1992–1996), durante a Guerra Civil Afegã (1992–1996)
Queda de Cabul (2001), durante a invasão americana na Guerra do Afeganistão (2001–presente)
Queda de Cabul (2021), durante a ofensiva talibã 

Desambiguações de guerras e batalhas